Berlin foi um conjunto de radares alemães da Segunda Guerra Mundial. Foram desenvolvidos a partir radares ingleses capturados.

Radares
FuG 224 Berlin A de 1944
FuG 240 Berlin N1 de 1945, para aeronaves de intercepção e caças nocturnos
FuMO 81, uma versão do FuG 224 para uso naval
FuMO 83 Berlin I, para submarinos
FuMO 84 Berlin II, para submatinos tipo XXI

Radares